Amerikai Egyesült Államok
 Onalaska (Texas)
 Onalaska (Washington)
 Onalaska (kisváros, Wisconsin)
 Onalaska (nagyváros, Wisconsin)
 Onalaska-tó, Wisconsin